Le château de Richemont est le nom porté par plusieurs châteaux français :
 le château de Richemont à Cherves-Richemont, en Charente ;
 le château de Richemont à Saint-Crépin-de-Richemont, en Dordogne ;
 le château de Richemont à Villette-sur-Ain, dans l'Ain.

Richemont